Затравка, может означать:
 Затравка — запал, круглая скважина в дульнозарядном оружии.
 Затравка, в горном деле — трубочка с горячим составом, вставленная в буровую скважину для взрыва.
 Затравка — праймер, короткий фрагмент нуклеиновой кислоты (олигонуклеотид), комплементарный ДНК- или РНК-мишени.
 Затравка — добавление обогащенного топлива в некоторые ТВС.

См. также 
 Кристаллическая затравка — кусочек монокристалла или поликристаллического материала из которого в выращивается большой кристалл.